Manu – nell'induismo, nome del primo uomo
Manu – in teosofia, maestro di sapienza
Manu – serie animata del 1990
Manu – provincia del Perù
Manu – nome proprio di persona maschile o femminile, ipocoristico di Emanuele o Emanuela
Manu – genere estinto di uccelli